Dragutin Barić (zrakoplovac)
Dragutin Barić (glazbenik)